Ruta 210 o Carretera 210 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 210, en la provincia de Buenos Aires, sobre la traza de la antigua Ruta Nacional 210.

Estados Unidos 
 California: Interestatal 210 y Ruta Estatal 210.

Carreteras por número